Die 1500 m im Eisschnelllauf der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2014 wurden am 16. Februar 2014 in der Adler Arena ausgetragen. Olympiasiegerin wurde die Niederländerin Jorien ter Mors. Auf Platz 2 und 3 folgten ihre Teamkolleginnen Ireen Wüst und Lotte van Beek.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Neue Rekorde

Ergebnisse 
Am 24. November 2017 wurde die neuntplatzierte Olga Fatkulina aufgrund eines Dopingvergehens disqualifiziert. Im Januar 2018 ging sie vor dem Internationalen Sportgerichtshof erfolgreich gegen diese Entscheidung vor. Ihr Ergebnis wurde wieder gewertet.

Weblinks

Einzelnachweise 

01500 m (Frauen)
Fraueneisschnelllaufwettbewerb